Comme il y eut plusieurs entités étatiques portant le nom Yougoslavie, chacune d'elles possédant son propre drapeau:

 Drapeau du royaume de Yougoslavie : (1929–1945)
 Drapeau de la république fédérative socialiste de Yougoslavie : (29 novembre 1945 – 27 avril 1992)
 Drapeau de la république fédérale de Yougoslavie : (27 avril 1992 – 4 février 2003)